Санта Елвира има више значења:

 Санта Елвира (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Елвира (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елвира (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Елвира (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Елвира (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елвира (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Елвира (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Елвира (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Елвира (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику